Hennrich ist der Name von

 Kurt Hennrich (1931–2020), tschechoslowakischer Skirennläufer und -trainer
 Michael Hennrich (* 1965), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Sabine Hennrich (* 1962), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Henrich